El término puede referirse a:
 En 
 Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica.
 En 
 Dirección General de Aviación Civil de España.
 En 
 Dirección General de Aviación Civil de Ecuador.